Sezon 1988/1989 był 50. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 20 sierpnia 1988, a zakończył 4 czerwca 1989. Tytuł obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Agustin Kola, który w barwach klubu 17 Nëntori Tirana strzelił 19 goli.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 
 
 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii